Reschen steht für:

 Reschen, rätoromanischer Name von Reischen in der Gemeinde Zillis-Reischen, Kanton Graubünden, Schweiz 
 Reschen am See, Fraktion der Gemeinde Graun im Vinschgau, Südtirol, Italien
 Reschenpass, Gebirgspass zwischen  Vinschgau (Südtirol) und Oberinntal (Tirol)
 Reschen, deutscher Name für den Gemeindeteil Rešov von Horní Město in Mähren
Personen:
 Josef Reschen (* 1941), österreichischer Kommunalpolitiker (SPÖ)